Вон има више значења:
 Вон (Онтарио)
 Вон (Вашингтон)
 Вон (Монтана)
 Вон (Нови Мексико)
 Вон (река),